Elfstedenronde 2021 var den 38. udgave af det belgiske cykelløb Elfstedenronde. Det 193 km lange linjeløb blev kørt den 6. juni 2021 med start og mål i Brugge i Vestflandern. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 38. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021